

Títols d'obres 
 Le Moine (òpera), òpera de Jean-Baptiste Willent
 Le Moine (pel·lícula de 1972), pel·lícula coproduïda per França, Alemanya, Itàlia i Bèlgica de terror, dirigida per Ado Kyrou i basada en la novel·la The Monk de Matthew Gregory Lewis.
 Le Moine (pel·lícula de 2011), pel·lícula francesa de thriller dirigida per Dominik Moll i protagonitzada per Vincent Cassel.

Biografies 
 Anna Le Moine, jugadora de cúrling sueca